Seeb steht für:

 Seeb (Attenhofen), Ortsteil der Gemeinde Attenhofen, Landkreis Kelheim, Bayern
 Seeb (Gemeinde Aggsbach), Ortsteil Aggsbach, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Seeb (Gemeinde Gföhl), Katastralgemeinde von Gföhl, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Seeb (Winkel ZH), Ortsteil der Gemeinde Winkel ZH, Schweiz
 die englische Schreibweise der Stadt Sib in Oman, siehe Sib (Oman)
 SeeB, norwegisches Musik-Duo

Siehe auch:
 SEB
 Seebs
 Zeeb